Indre – departament we Francji
 Indre – miasto we Francji, w departamencie Loara Atlantycka
 Indre – rzeka we Francji